Juliette ou la clé des songes peut faire référence à :
 Juliette ou la Clé des songes, une pièce de théâtre de Georges Neveux (1930) ;
 Juliette ou la Clé des songes, un opéra de Bohuslav Martinů (1938) ;
 Juliette ou la Clé des songes, un film de Marcel Carné (1950).